Dmitrij Iwanienko – rosyjski sztangista
 Dmitrij Iwanienko – transliteracja z języka rosyjskiego imienia i nazwiska sowieckiego fizyka pochodzenia ukraińskiego Dmytra Iwanenki